ФАЮР — российский футбольный клуб из Беслана. Был создан в начале 2010 года под названием «Беслан-ФАЮР». В сезоне 2010 был заявлен в зону «Юг» второго дивизиона первенства России. Костяк команды составляли молодые местные воспитанники. С 2011 года назывался ФАЮР. Позже потерял статус профессионального и в первенство второго дивизиона зоны «Юг» на сезон 2012/2013 не заявился. Выступает в чемпионате РСО-Алании.

Цвета клуба

Статистика выступлений

Известные игроки 

  Саркис Балоян
  Артур Кусов
  Владимир Салбиев

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Северной Осетии
Беслан